Lanfiera, comuna (municipi) capital del departament de Lanfièra a Burkina Faso
 Lanfiéra, comuna (municipi) del departament de Safané a Burkina Faso
 Lanfiéra, comuna (municipi) del departament de Solenzo a Burkina Faso
 Lanfiéra, comuna (municipi) du departament de Toéni a Burkina Faso
 Lanfiéra-Koura, comuna (municipi) del departament de Sono a Burkina Faso